Astolfo Lunardi (1891-1944) – disegnatore, litografo e antifascista italiano
Federico Lunardi (1880-1954) – arcivescovo cattolico, etnologo, archeologo, storico, scrittore e collezionista italiano
Giovanni Lunardi (1937) – fotografo italiano
Ivan Lunardi (1973) – ex saltatore con gli sci e allenatore di sci nordico italiano
Pietro Lunardi (1939) – imprenditore, ingegnere e politico italiano
Raul Lunardi (1905-2004) – romanziere e poeta italiano
Vincenzo Lunardi (1754-1806) – inventore e ufficiale italiano
Virginio Lunardi (1968) – ex saltatore con gli sci italiano
Franco Lunardi (1960) - scrittore